Anglojęzyczny odpowiednik wyrażenia „św. Jakub”.

Pozostałe znaczenia:

Geografia Stanów Zjednoczonych 
Miejscowości
 St. James – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. James
 St. James – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 St. James – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 St. James – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 St. James – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 St. James – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 St. James – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
Gminy
 Gmina St. James (ang. St. James Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Gmina St. James (ang. St. James Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Gmina St. James (ang. St. James Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi
 Gmina St. James (ang. St. James Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Parafie
 Parafia St. James (ang. St. James Parish) w stanie Luizjana

Statki 
 HMS „St. James” – brytyjski statek zdobyty w 1625 roku i wymieniony przed 1628 rokiem
 HMS „St. James” – brytyjski niszczyciel typu Battle zwodowany w 1945 roku i zezłomowany w 1961 roku

Osoby 
 Rebecca St. James – australijska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka
 Lyn St. James – amerykańska kierowca wyścigowa

Zobacz też 
 Saint James
 James